Ива́н Ива́нович Васи́льев:
 Васильев, Иван Иванович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Васильев, Иван Иванович (1884—1949) — инженер-железнодорожник; доктор наук, профессор.
 Васильев, Иван Иванович (1908—1997) — руководитель промышленных предприятий, лауреат Ленинской премии.